A kereszténység története – a kereszténység és a keresztény egyházak története
Könyvek
 Keresztyén egyháztörténelem (Balogh) – Balogh Ferenc református debreceni teológus műve (1872 – 1890, 5 kötet)
 A keresztyén egyház történelme (Warga)  –  Warga Lajos sárospataki református teológus műve (1870 – 1876, 2, majd kiegészítve 3 kötet)
 A keresztény egyház története (Bangha–Ijjas)  –  Bangha Béla és Ijjas Antal katolikus teológusok által szerkesztett mű (1937 – 1941, 8 kötet)